, expression anglaise (qui se traduit par « rentrer à la maison ») peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre original du Retour, film américain de Hal Ashby sorti en 1978 ;
 Coming Home, film français de Frédéric Videau sorti en 2012 ;
 , film chinois de Zhang Yimou sorti en 2014.

Télévision

Série télévisée 

 , titre original de La Dynastie des Carey-Lewis : Le Grand Retour, série télévisée britannique diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Episode 

 , titre original de L'Homme fantôme,  de la  de  () ;
 , titre original de Mon père, ce tordu,  de la  de  ;
 , titre original de Je te retrouve, Maman,  de la 1 saison de  () ;
 , titre original du Retour, 1 épisode de la  de Xena, la guerrière ().

Littérature 

 , roman de Lester Cohen publié en 1945 ;
 , roman de Jack McDevitt publié en 2014.

Musique

Album 

 , album de Faye Wong sorti le  ;
 , album de Leon Bridges sorti le  ;
 , album de Lionel Richie sorti le  ;
 , album de Lonestar sorti le  ;
 , album des  sorti en  ;
 , album de New Found Glory sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 Coming Home, album du groupe Pain, sorti le  ;
 , album du groupe Falling in Reverse sorti le .

Chanson 

 , single de Busted sorti le  ;

 , chanson d'Alex Lloyd présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Cinderella présente sur l'album Long Cold Winter sorti le  ;
 , chanson de Diddy et Dirty Money présente sur l'album Last Train to Paris sorti le  ;
 Coming Home, chanson de Firelight représentant Malte à l'Eurovision 2014 ;
 , chanson de Kaiser Chiefs présente sur l'album Education, Education, Education and War sorti le  ;
 , chanson de Lemar présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Leon Bridges présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sigma et Rita Ora présente sur l'album  sorti le  ;
 Coming Home, chanson des Sigurjón's Friends représentant l'Islande à l'Eurovision 2011 ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Automobile 
Dans le domaine automobile, l'option  est une fonction qui, lors de l'activation de la fermeture centralisée, garde les feux d'un véhicule allumés pour un court laps de temps, permettant de rejoindre à pied sa destination dans l'obscurité. Cette option est dépendante de la fermeture centralisée et est bien souvent combinée à l'allumage automatique des phares.

Voir aussi

Notes et références